Lomné può riferirsi a diversi toponimi:

Francia
Lomné, comune del dipartimento degli Alti Pirenei

Slovacchia
Lomné, comune del distretto di Stropkov